Lyell ist:

Name folgender Personen:
 Alan Lyell (1917–2007), schottischer Dermatologe
 Charles Lyell (Botaniker) (1767–1849), britischer Botaniker, Vater des folgenden
 Charles Lyell (1797–1875), britischer Geologe
 Charles Lyell, 2. Baron Lyell (1913–1943), britischer Offizier
 Charles Lyell, 3. Baron Lyell (1939–2017), britischer Politiker und Mitglied des House of Lords für die Conservative Party
 Charles Henry Lyell (1875–1918), britischer Politiker
 Katherine Murray Lyell (1817–1915), britische Botanikerin
 Leonard Lyell, 1. Baron Lyell (1850–1926), schottischer Politiker
 Nicholas Lyell, Baron Lyell of Markyate (1938–2010), britischer Jurist, Politiker und Life Peer

Außerdem:
 Lyell (Mondkrater), benannt nach dem Geologen Charles Lyell
 Lyell (Marskrater)
 Lyell-Syndrom eine Hauterkrankung
 Lyell-Gletscher, der Name mehrerer Gletscher
 Lyell Lake, See auf Südgeorgien im Südatlantik
 Lake Lyell, Stausee in New South Wales, Australien
 Mount Lyell, der Name mehrerer Berge

Siehe auch:
 Lyall